Plusieurs personnages portent ce nom () dans la mythologie grecque :
 Thessalos fils d'Hémon, roi éponyme de la Thessalie ;
 Thessalos fils d'Héraclès, roi de Cos ;
 Thessalos fils de Jason, frère jumeau d'Alciménès ;
 Thessalos fils de Grécos, héros éponyme de Thessalonique.

Dans l'histoire grecque :
 Thessalos de Tralles, astrologue et médecin grec du .